Sichelbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Sichelbarth (1708–1780), böhmischer Jesuit, Missionar und Maler der in den Mandarin-Rang erhoben wurde
 Theodor Sichelbarth († 1710), kaiserlicher Grenzzoll- und Ungeldbereiter, Stadtschreiber, Stadtrichter, Schulmeister, Kantor sowie Gelehrter und Poetiker